Jacques Alexis ist der Name folgender Personen:

* Jacques-Édouard Alexis (* 1947), haitianischer Politiker
 Jacques Stephen Alexis (1922–1961), haitianischer Schriftsteller